M2A3 peut faire référence à :
 une variante du char M2 de la seconde guerre mondiale,
 une version du M2 Bradley dotée d'écrans plats pour chef de char, le conducteur et les soldats,

Voir aussi 
 M2A2